Die Kollektivgesellschaft ist eine Rechtsform in mehreren Ländern. Es handelt sich dabei jeweils um eine Personengesellschaft mit unbeschränkter solidarischer Haftung der Gesellschafter.

 Kollektivgesellschaft (Schweiz)
 Kollektivgesellschaft (Türkei)
 Offene Gesellschaft (Österreich)
 Offene Handelsgesellschaft (Deutschland)